komin – budowla
 komin – formacja skalna, termin stosowany we wspinaczce i geomorfologii
 komin – pionowy odcinek jaskini, termin stosowany w speleologii

 W Chorwacji
 Komin – wieś w żupanii zagrzebskiej, w mieście Sveti Ivan Zelina
 Komin – wieś w żupanii dubrownicko-neretwiańskiej, w mieście Ploče

Zobacz też 
 komin chłodzący
 komin hydrotermalny
 komin krasowy
 komin płacowy
 komin słoneczny
 komin termiczny
 komin wulkaniczny